Сить — река в Тверской и Ярославской областях России, впадает в Рыбинское водохранилище
 Сить — река в Вологодской области России, приток Кубены
 Сить — протока реки Чулым в Красноярском крае России